Сравнение возможностей некоторых популярных растровых графических редакторов.

Список программ

Основная информация 

Основная информация о растровых графических редакторах: разработчик, лицензия и т. д.

Поддержка операционных систем 
В таблице зелёным отмечены только те операционные системы, в которых указанный графический редактор возможно запустить без применения дополнительных программных решений, таких как эмуляция или режим совместимости. Иными словами, это операционные системы, для которых ведётся разработка указанного ПО (например, несмотря на то, что Adobe Photoshop возможно запустить в Linux, используя Wine, официальная поддержка этой операционной системы отсутствует).

Инструменты для работы с изображениями 
В двух таблицах ниже представлена информация о поддержке различными растровыми графическими редакторами популярных и часто используемых функций редактирования изображений.

Поддержка различных цветовых моделей

Поддержка распространённых форматов файлов

Примечания 

Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS